Das Bahrain Darts Masters 2023 war ein Einladungsturnier im Dartsport, das am 12. und 13. Januar 2023 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen wurde. Es war das erste Turnier der World Series of Darts 2023 und fand auf dem Bahrain International Circuit in as-Sachir statt.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. In den ersten beiden Runden galt dabei der Modus Best of 11 legs. Im Halbfinale wurde dann Best of 13 legs gespielt, während das Finale im Modus Best of 15 legs ausgetragen wurde.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, das sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilte:

Teilnehmer 
Bei dem Turnier nahmen folgende Spieler teil:
 8 Wildcards von der Professional Darts Corporation
 8 asiatische Repräsentanten, davon sechs Wildcards sowie zwei bahrainische Qualifikanten

PDC-Repräsentanten
  Michael Smith
  Peter Wright
  Gerwyn Price
  Luke Humphries
  Rob Cross
  Jonny Clayton
  Dimitri Van den Bergh
  Raymond van Barneveld

Asiatische Repräsentanten
  Paul Lim
  Tōru Suzuki
  Man Lok Leung
  Yuki Yamada
  Nitin Kumar
  Alain Abiabi
  Basem Mahmood
  Abdulnaser Yusuf

Michael van Gerwen nahm aus familiären Gründen nicht am Turnier teil.

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung. Im Vereinigten Königreich und Irland wurde das Turnier von ITV 4 gezeigt. Im Rest der Welt wurde das Turnier vom hauseigenen Streaming-Dienst pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Bahrain
World Series of Darts 2023
Bahrain Darts Masters